HBD est un sigle qui peut désigner :
 human beta defensin (en français, β-défensine humaine), un peptide ;
 Houillères du Bassin du Dauphiné, des mines de charbon françaises.